Ву́лиця Джоха́ра Дуда́єва — назва вулиць у різних населених пунктах Європи.

Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Горажде.

Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Вільнюс.
 Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Друскінінкай.
 Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Каунас.

Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Анкара.
 Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Бурса.
 Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Стамбул.

Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Івано-Франківську.
 Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Ізюм.
 Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Києві.
 Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Джохара Дудаєва — вулиця у місті Рівне.

Алея Джохара Дудаєва — алея у місті Рига.

Площа Джохара Дудаєва — площа у місті Варшава.

Примітки